Miejscowości w USA:
 Red Bank – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Red Bank – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Red Bank – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton
Brzegi w Kanadzie
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, na wybrzeżu zatoki Blind Bay
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, na wybrzeżu zatoki Halifax Harbour
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, na wyspie Sober Island
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg
 Red Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne